Rangenmühle ist der Ortsname von

 Rangenmühle (Bechhofen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rangenmühle (Burgpreppach), Ortsteil des Marktes Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Rangenmühle (Flachslanden), Ortsteil des Marktes Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rangenmühle (Stadtlauringen), Ortsteil des Marktes Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern